ASX steht als Abkürzung für:

 Flughafen in Ashland, Wisconsin, USA nach dem IATA-Code
 ASX-Dateien, textbasierte Sammlungen von angepassten XML-Tags, die jeweils auf bestimmte Funktionen des Windows Media Players zugreifen
 Australian Securities Exchange, australische Wertpapierbörse  mit Sitz in Sydney
 Mitsubishi ASX, Modell des japanischen  Automobilherstellers Mitsubishi Motors

ASX